Binocular puede hacer referencia a: 

 Binoculares o prismáticos, instrumento óptico usado para ampliar la imagen de los objetos distantes.
 Binoculares de teatro, dispositivo óptico compacto de pequeño poder de aumento.
 Visión binocular, tipo de visión que implica la intervención simultánea de los dos ojos.